Гаврики — название населённых пунктов:

Россия 
 Гаврики — село в Мещовском районе Калужской области.
 Гаврики — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Гаврики — село в Недригайловском районе Сумской области.